Jody Williams (1950) – insegnante e attivista statunitense
 Jody Williams (1935-2018) – musicista statunitense
 Jody Williams (1990) – cantante sudafricana